Franki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Franki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Franki, un village de la voïvodie de Łódź